Ишу́тино — название нескольких населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Ишутино — деревня в Великоустюгском районе.

Калужская область 
 Ишутино — деревня в Жуковском районе.
 Ишутино — деревня в Мещовском районе.
 Ишутино — деревня в Тарусском районе.

Курская область 
 Ишутино — деревня в Рыльском районе.

Нижегородская область 
 Ишутино — деревня в Вачском районе.

Тульская область 
 Ишутино — деревня в Белёвском районе.
 Ишутино — разъезд в Белёвском районе.
 Ишутино — деревня в Ефремовском районе.